Hans Oser oder Jean Oser ist der Name folgender Personen:

 Hans Oser (Komponist) (1895–1951), Schweizer Dirigent, Chorleiter und Komponist
 Jean Oser (1908–2002), eigentlich Hans Oser, deutsch-amerikanischer Filmeditor